Santos Futebol Clube B  ou simplesmente Santos B  é um time poliesportivo brasileiro sediado na cidade litorânea de Santos alternativo ao Santos principal, servindo principalmente para revelar jogadores para a equipe principal. A equipe B não podia disputar a mesma divisão do time A, portanto, mesmo que conseguisse em algum momento o acesso à primeira divisão, não poderia disputá-la, mesmo em uma situação hipotética em que a equipe principal dispute uma divisão inferior a do Santos B, já que o regulamento das competições define que, caso o time principal seja rebaixado à divisão da qual participa a equipe B, esta é automaticamente rebaixada para a divisão inferior, independente da colocação.

História 
O Santos B (inicialmente sub-23) foi fundado em 2003 para ser a equipe reserva oficial da Santos Futebol Clube. Inspirados pelo modelo espanhol – no qual os grandes clubes como Barcelona e Real Madrid têm suas equipes secundárias participando das divisões inferiores da Liga – a diretoria do Santos inscreveu naquele ano o Santos B na Copa Paulista de Futebol de 2004, o time fez uma excelente campanha, sendo campeão do torneio e conseguindo a vaga para a Copa do Brasil de Futebol de 2005, Mas o time foi eliminado na Primeira Fase

Elenco Atual 

Santos Futebol Clube